Зырянский сельсовет

Бурятия 
 Зырянский сельсовет Прибайкальского района

Курганская область 
 Зырянский сельсовет Катайского района (упразднён в 2018 году)

Томская область 
 Зырянский сельсовет Зырянского района (упразднён в 2000-х)